Тонкая красная линия () — эпизод произошедшего а Балаклавского сражения Крымской войны. Другие значения:

 «» — картина шотландского художника Роберта Гибба, изображающая этот эпизод (1881).
 «» — роман Джеймса Джонса о битве за Гуадалканал (опубликован в 1962 году).
 «» — экранизация романа Джонса 1964 года (реж. Э. Мартон).
 «Тонкая красная линия» — экранизация романа Джонса 1998 года (реж. Т. Малик).